

Astronomia 
 Cratere Recht – cratere lunare

Persone 
 Albert William Recht – matematico ed astronomo statunitense
 Roland Recht – storico dell'arte e conservatore museale francese

Altro 
 Einigkeit und Recht und Freiheit – meglio noto come Das Lied der Deutschen
 Jetzt erst recht – album della cantante tedesca LaFee